Bakersfield, ciutat ubicada al Comtat de Kern a l'estat de Califòrnia, Estats Units d'Amèrica.
 Bakersfield (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Bakersfield (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.